Die Graue Dame steht für

 Die Graue Dame (1909), ein Detektivfilm von 1909
 Sherlock Holmes: Die graue Dame, ein deutscher Kriminalfilm von 1937
 eine fiktive Figur in einem Harry-Potter-Buch, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Die Graue Dame